Тагайка — топоним:

 Тагайка — река в Ульяновской области.
 Тагайка — деревня в Терновском районе Воронежской области.